Martin Hollý ist der Name folgender Personen:
* Martin Hollý senior (1904–1965), slowakischer Schauspieler und Theaterregisseur
 Martin Hollý junior (1931–2004), slowakischer Film- und Fernsehregisseur, Drehbuchautor und Schauspieler